

Persone
 James Naismith – docente, allenatore di pallacanestro e inventore canadese naturalizzato statunitense
 Jason Naismith – calciatore scozzese
 Laurence Naismith – attore britannico
 Steven Naismith – calciatore scozzese

Altro
 Premio Naismith – premio di pallacanestro assegnato dall'Atlanta Tipoff Club
 Trofeo Naismith – premio di pallacanestro assegnato dalla Federazione Internazionale Pallacanestro